Международный аэропорт Мерида (Международный аэропорт имени Мануэля Крессенсио Рехона, ) - международный аэропорт близ города Мерида, Юкатан, Мексика.

Центр контроля 

На базе аэропорта работает центр контроля воздушного пространства (), один из 4-х в стране. Обеспечивает юго-восток страны.

Название 

Назван в честь Мануэля Рехона (), мексиканского юриста и политического деятеля XIX века.

Ссылки 
 Онлайн табло
 Данные на сайте WorldAeroData

Аэропорты Мексики, названные в честь людей
Мерида (Юкатан)